Агре́нев-Славя́нский — фамилия. Известные носители: Агренев-Славянский, Дмитрий Александрович (1834—1908) — российский певец и хоровой дирижёр, собиратель народных песен.
 Агренев-Славянский, Кирилл Дмитриевич (1885—1948) — российский композитор и хоровой дирижёр.